XVIII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 18-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 2009/2010 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

1-й этап

Дивизион A

Турнирная таблица

Дивизион B

Турнирная таблица

Дивизион C

Турнирная таблица

Квалификационный раунд

2-й этап. Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте «Харьковский хоккей»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте хоккейного клуба «Днепр−Метеор» и «Днепровские Волки» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2009/2010 на сайте «Elite Prospects» 

2009/2010
2009 год в хоккее
2010 год в хоккее